Дми́трий Макси́мов:
 Максимов, Дмитрий Александрович (род. 1977) — российский легкоатлет.
 Максимов, Дмитрий Валерьевич (род. 1978) — российский самбист и дзюдоист.
 Максимов, Дмитрий Владимирович (род. 1967) — советский и российский футболист.
 Максимов, Дмитрий Вячеславович (1994—2014) — украинский спортсмен-дефлимпиец, Герой Украины.
 Максимов, Дмитрий Евгеньевич (1904—1987) — советский литературовед, поэт, доктор филологических наук, профессор Ленинградского университета.
 Максимов, Дмитрий Иванович (род. 1984) — украинский шахматист, гроссмейстер.
 Максимов, Дмитрий Михайлович (1900 — после 1950-х) — советский футболист и тренер.